een Italiaanse kaas, zie Magor (kaas)
 de legendarische voorouder van de Magyaren, zie Hunor en Magor
 de artiestennaam van de Tsjechische dichter en musicus Ivan Martin Jirous